Skällbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skällbergstjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Skällbergstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn